Hessius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Birgitta Hessius (1936–2017), svensk jurist
 Ivar Hessius (1893–1965), svensk jurist
 Kerstin Hessius (född 1958), svensk nationalekonom